«Тропы» () — австралийский драматический фильм режиссёра Джона Кёррана по одноимённой книге австралийской писательницы Робин Дэвидсон, основанной на её девятимесячном путешествии через австралийские пустыни.

Мировая премьера фильма состоялась 29 августа 2013 года в основном конкурсе 70-го Венецианского кинофестиваля.

Сюжет 
В 1977 году Робин Дэвидсон отправилась из города Алис-Спрингс в путешествие длиной в 2 700 км до берегов Индийского океана, в сопровождении собаки и четырёх верблюдов. По пути её периодически навещает фотограф «National Geographic» Рик Смолан, делающий о ней репортажи.

В ролях 
 Миа Васиковска — Робин Дэвидсон 
 Адам Драйвер — Рик Смолан

Отзывы 
Фильм получил положительные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes средний рейтинг картины составляет 81 % на основе 113 рецензий. На Metacritic — 78 баллов из 100.

Награды и номинации

Номинации 
 2013 — Венецианский кинофестиваль
 Основной конкурс
 2013 — Лондонский кинофестиваль
 2013 — Кинофестиваль в Торонто
 2013 — Кинофестиваль в Ванкувере

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы Австралии
Экранизации литературных произведений
Фильмы Австралии 2013 года
Фильмы Джона Кёррана